UDK steht als Abkürzung für:
 Universelle Dezimalklassifikation, Verfahrensweise zur Ordnung von Büchersammlungen
 Umweltdatenkatalog
 Union der Demokratischen Kräfte, bulgarische Partei, siehe Sajus na Demokratitschnite Sili
 Unreal Development Kit, Entwicklungsumgebung für Spiele, siehe Unreal Engine #Development Kit

UdK steht als Abkürzung für:
 Universität der Künste Berlin

Abkürzung